Janusz Sobolewski (ur. 1961), generał WP
 Janusz Jerzy Sobolewski (1921–1944), podporucznik, powstaniec warszawski
 Janusz L. Sobolewski (ur. 1954), dziennikarz, pisarz
 Janusz Sobolewski (1937–2009), fotograf mody